Пиједра дел Молино има више значења:

 Пиједра дел Молино (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједра дел Молино (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику